Prothero peut désigner :
 John Protheroe, un astronome anglais (1582-1624), ami d'Harriot et de Nathanael Tarporley.
 Guy Protheroe, un des membres d'Era, projet musical du musicien français Éric Lévi.
 L'Affaire Protheroe, un roman policier écrit par Agatha Christie, publié en 1930.
 L'Affaire Protheroe (téléfilm, 1986), un téléfilm policier de la série télévisée Miss Marple, réalisé par Julian Amyes.
 A Visit from Miss Protheroe, un film du réalisateur, acteur, et producteur britannique Stephen Frears.
 Protheroe the Zookeeper, un film de l'humoriste, auteur, romancier, poète et chroniqueur Stephen John Fry.